Stary cmentarz żydowski w Sandomierzu
 Nowy cmentarz żydowski w Sandomierzu